Desa Keting kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Keting (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 112,23), Jawa Timur, 
 Desa Keting (administrativ by i Indonesien, lat -8,26, long 113,33), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar